Das German Darts Masters (World Series) 2018 ist ein Turnier im Dartsport und wurde am 25. Mai zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der World Series of Darts 2018. Austragungsort war die Veltins-Arena in Gelsenkirchen. 20.210 Zuschauer verfolgten das Turnier, womit ein neuer Weltrekord aufgestellt wurde.

Den Turniersieg sicherte sich der Österreicher Mensur Suljović, der sich im Finale mit 8:2-legs gegen den Belgier Dimitri Van den Bergh durchsetzte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den vier bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und vier Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil, die sich im Vorfeld über die Weltrangliste (Max Hopp und Martin Schindler) und die Super League Darts Germany qualifizieren konnten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Alle Runden fanden an einem Tag statt. Spielmodus in der ersten Runde war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals wurden wie die Halbfinals und das Finale im Modus best of 15 legs ausgetragen.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das German Darts Masters (World Series) 2018 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 4 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit
 Die 4 Wildcard-Teilnehmer
 8 lokale Teilnehmer

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Gary Anderson

Wildcard Teilnehmer
  Mensur Suljović
  Raymond van Barneveld
  Jamie Lewis
  Dimitri Van den Bergh

Lokale Spieler
  Max Hopp
  Martin Schindler
  Gabriel Clemens
  Manfred Bilderl
  Stefan Stoyke
  Robert Marijanović
  Nico Kurz
  Dragutin Horvat

Setzliste 
Beim ersten Turnier war, im Gegensatz zu den folgenden, nicht die momentane Platzierung in der World Series Rangliste Grundlage für die Setzliste, sondern die PDC Order of Merit.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung im Free-TV auf ProSieben und ProSieben Maxx übertragen. Des Weiteren im Pay-TV bei DAZN.

International wurden alle Spiele durch den britischen Fernsehsender ITV übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

German Darts Masters (World Series)
Sportveranstaltung in Gelsenkirchen
World Series of Darts 2018